Bene puede referirse a:

 Berzano di San Pietro, localidad y comuna italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte.
 Berzano di Tortona,  localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte,